Kairi steht für:

 Kairi (Band), britische Funeral-Doom-Band
 Kairi (Stadt), Ort in Queensland, Australien